Amédée Courbet
 Gustave Courbet

Outros 
 Courbet (F712)
 8238 Courbet

Desambiguação